JAS-39 Gripen
5250 Jas - um asteroide

Localidades

Jas (Loire)

Desambiguações de siglas